Тра́уберг — еврейская фамилия.

 Трауберг, Альберт Давидович (1881—1908) — эсер, организатор и глава Северного летучего боевого отряда.
 Трауберг, Илья Захарович (1905—1948) — режиссёр и сценарист, брат Л. З. Трауберга.
 Трауберг, Леонид Захарович (1902—1990) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Трауберг, Наталья Леонидовна (1928—2009) — российский переводчик и эссеист, мемуарист, дочь Л. З. Трауберга.